Montague kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Montague (Californië)
Montague (Michigan)

In Canada:
Montague (Ontario)
Montague (Prins Edwardeiland)